INH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inhambane (Mozambico)
 inh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua inguscia
 INH – Isoniazide, farmaco antitubercolare. Dall'abbreviazione del nome inglese equivalente: isonicotinylhydrazine